Kemény Imre (1891–1974) fogorvos, egyetemi tanár
 Kemény Imre (1931) evezős